Lis kan syfta på:

 Lis (namn) – ett namn 
 Lis pendens – en processrättslig princip som säger att om samma sak redan håller på att prövas i ett annat mål får det ej upptagas till ny prövning

Geografi

Albanien 

 Komuna e Lisit, kommun, Dibër prefektur,

Se även
 LIS

Robotskapade Albanienförgreningar